Marvin Bakalorz, né le  à Offenbach-sur-le-Main, est un footballeur allemand, qui évolue au poste de milieu relayeur au MSV Duisbourg.

Biographie 

Marvin Dirk Bakalorz naît le  à Offenbach-sur-le-Main, son père  étant à l'époque joueur de l'Eintracht Francfort. Il grandit à Raesfeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il commence à jouer au football au TGS Jügesheim, un club de la ville de Rodgau.

En , en fin de contrat au SC Paderborn, Bakalorz rejoint le Hanovre 96. Il quitte le club bas-saxon en 2020, en rompant son contrat qui devait se terminer en 2022.

Le , il s'engage en faveur du MSV Duisbourg, pensionnaire de 3. Liga (troisième division).

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SC Preußen Münster
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur du SC Paderborn 07
Joueur du Hanovre 96
Joueur du Denizlispor
Joueur du MSV Duisbourg
Naissance en septembre 1989
Naissance à Offenbach-sur-le-Main